Максвелл Фуллер (; 28 января 1945, Сидней — 27 августа 2013, там же) — австралийский шахматист. Мастер ФИДЕ.

В составе национальной сборной участник 9-и Олимпиад (1964, 1968—1980, 1990) и 1-го командного чемпионата Азии (1974).

Спортивные результаты

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 

Шахматисты Австралии
Мастера ФИДЕ по шахматам